На Летњим олимпијским играма у фудбалу 1948. учествовало је 18 екипа (држава). Из Европе 11, Азије 4, Африке 1 и Северне Америке 2.

Турнир се одржавао у три града Лондон, Портсмут и Хоув на 13 стадиона.

Фудбалски турнир на Летњим олимпијским играма 1948. године, освојила је Шведска, са селектором Енглезем Џорџом Рејнором.. Судије у финалу били су: главни судија William LING (Велика Британија) помоћници Charles DE LA SALLE (Француска) и Agostino GAMBA (Италија). Сребрну медаљу је освојила Југославија, а бронзану медаљу Данска.

Турнир је по процени спортских извештача пратило је 344.124 посетилаца, што чини просек од 19.118 гледалаца по утакмици, 112.541 по групи и постигнуто је 102 гола односно 5,67 по мечу.

Највише гледалаца било је на финалу Шведска — Југославија 3:1 60.000, а најмање у осминифинала на утакмици Турска — Кина 4:0 3.000 гледалаца.

Највећа победа је била на утакмици Шведска — Јужна Кореја 12:0 , у четвртфиналу, уједно је и утакмица на којој је постигнуто највише голова.

Голгетери  су John Hansen (Данска) и Gunnar Nordahl (Шведска) који су постигли по седам голова.

Грубу игру и неспортско понашање, арбитри су казнили са 5 жута и 3 црвена картона.

Земље учеснице на играма

Градови и стадиони 
Градови у којима су се играле утакмице

Стадиони на којима су се играле утакмице

Судије

Такмичење 
На две утакмице играле се продужеци, у осминифинала, Данска — Египат 3:1 (1:1, 0:0) и Велика Британија — Холандија 4:3 (3:3, 1:1)

Освајачи медаља 

Добитници медаља у фудбалу на Летњим олимпијским играма одржаним 1948. године у Лондону.

Коначна табела

Голгетери -{XIV}- Олимпијских игара

Југославија на -{XIV}- Олимпијским играма

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 Reprezentacija
 Фудбалска репрезентација Југославије
 Политика "ТЕМПО" март 1986. година

Спортови на Летњим олимпијским играма 1948.
Фудбал у 1948.